Hair of the dog ( doslovně psí chlup) je fráze používaná v anglickém jazyce pro označení konzumace alkoholu k potlačení příznaků kocoviny, tzv. „vyprošťovák“. 

V českém jazyce se může používat fráze: „Vyhánět čerta ďáblem“. Tato fráze ale nemá stejný význam, protože „Hair of the dog“ znamená léčit něco malým množstvím toho samého, zatímco „vyhánět čerta ďáblem“ znamená nahradit jedno špatné řešení jiným špatným řešením.

Historie fráze 
Fráze vznikla při léčení vztekliny podomácku, přikládáním chlupu nakaženého zvířete na ránu pokousaného člověka. Začátek používání fráze k označení léčení kocoviny se datuje do 16. století, či dříve.

Anglická slova a fráze